Pogostost priimka Hallerstein je bila po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije na dan 1. januarja 2010 manjša kot 5 oseb.

Znani nosilci priimka 
 Ferdinand Avguštin Hallerstein (1703—1774), misijonar

Glej tudi 
 Hallersteini

Zunanje povezave